Übermacht () — студийный альбом немецкой группы Terminal Choice, выпущенный в 2010 году. После четырёхлетнего перерыва группа заявляет о себе начальной песней «Мы вернулись!». Музыка альбома выдержана в стиле EBM.

Список композиций

Стандартное издание 
Номер в каталоге лейбла: OUT 395

 «We Are Back!» («Мы вернулись!») — 3:47
 «Bad Trippin'» («Плохо обдолбаться») — 4:19
 «Fight The System» («Борись с системой») — 4:04
 «I’m Just A Boy» («Я просто мальчик») — 5:01
 «Myspace Hero» («Герой MySpace») — 3:52
 «Kommerz» («Коммерция») — 4:17
 «Keine Macht» («Никакой власти») — 4:30
 «Get Away» («Уйти») — 4:13
 «I’m A Monster» («Я — монстр») — 4:46
 «Bitch Like You» («Сука, как ты») — 3:56
 «Free Again» («Снова свободна») — 29:13

Лимитированное издание 
Эксклюзивное издание выпущено в упаковке диджипак, дополнено бонусным диском номер OUT 396. Обложка отличается несколько другой раскраской. EAN издания: 4260158833967 (Германия)

 «We Are Back! (Relapse)» («Мы вернулись») — 4:03
 «To America» («В Америку») — 5:15
 «I Kissed A Girl» («Я поцеловала девушку») — 3:04
 «I’m A Monster (Remix By Battle Scream)» («Я — монстр») — 4:37
 «Fight The System (Remix By Rabia Sorda)» («Борись с системой») — 5:07
 «We Are Back (Electronic Body Mix)» («Мы вернулись») — 6:37
 «We Are Back (JG Mix)» («Мы вернулись») — 3:43
 «DSM 2010» («Чёрный человек 2010») — 4:56

Неожиданным номером программы стал бонус-трек «I Kissed A Girl» — кавер-версия на популярную песню поп-певицы Кэти Перри.

Создание альбома

Состав группы 
 Chris Pohl
 Jens Gartner
 Gordon Mocznay
 Louis Manke

Другие участники 
 Mina Harker — дополнительный вокал «Keine Macht»
 Студия «Turnstyle Mastering», Берлин — мастеринг
 userdx.de  — дизайн

Авторство композиций 
 Chris Pohl (кроме «I Kissed A Girl»)
 Cathy Dennis, Katy Perry, Lukasz Gottwald, Max Martin («I Kissed A Girl»)

Ссылки 

 Официальный сайт группы Terminal Choice
 Официальная страница группы на MySpace 

Альбомы электронной музыки